Sugar Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Hill (Georgia)
 Sugar Hill (Kentucky)
 Sugar Hill (Maine)
 Sugar Hill (Manhattan)
 Sugar Hill (North Carolina)
 Sugar Hill (Pennsylvania)
 Sugar Hill (Tennessee)
 Sugar Hill (Virginia)

Sugar Hill steht für:
 Sugar Hill (Film), US-amerikanischer Film von Leon Ichaso (1994)
 Sugar Hill, Originaltitel von Die schwarzen Zombies von Sugar Hill, US-amerikanischer Film von Paul Maslansky (1974)
 Sugar Hill Records, US-amerikanisches Plattenlabel

Siehe auch:
 Sugar Hill Historic District